Cori Gauff era la detentrice del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Aryna Sabalenka ha battuto Elise Mertens con il punteggio di 7-5, 6-2.

Testa di serie 

  Aryna Sabalenka (campionessa)
  Elise Mertens (finale)
  Dajana Jastrems'ka (primo turno)
  Ekaterina Aleksandrova (semifinale)

 Veronika Kudermetova (quarti di finale)
 Nadia Podoroska (quarti di finale)
 Jil Teichmann (primo turno)
 Bernarda Pera (primo turno)

Wildcard 

  Julia Grabher (primo turno, ritirata)
  Barbara Haas (primo turno)

 Vera Zvonarëva (secondo turno)

Qualificate 

  Océane Dodin (quarti di finale, ritirata)
  Jana Fett (secondo turno)
  Anhelina Kalinina (primo turno)

 Tereza Martincová (primo turno, ritirata)
 Stefanie Vögele (secondo turno)
 Harmony Tan (primo turno)

Lucky loser 

  Katarina Zavac'ka (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Upper Austria Ladies Linz 2020